Катеринопіль — смт, Черкаська область, Катеринопільський район, районний центр
 Катеринопіль — село, Дніпропетровська область, Криничанський район